Xu Wenlong (; (ur. 27 lutego 1987 w Harbinie) – chiński biegacz narciarski, olimpijczyk.

Kariera 
1 stycznia 2007 roku zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego – „Far East Cup” w chińskim mieście Changchun, gdzie zajął 7. miejsce w sprincie techniką klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 grudnia 2007 roku w Changchun, gdzie zajął 36. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dzień później na dystansie 15 km stylem dowolnym, gdzie był 23.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Chińscy biegacze narciarscy
Chińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Harbinie